Открытый чемпионат Оденсе 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с ковровым покрытием.

Соревнования прошли в Оденсе, Дания, с 17 по 23 ноября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Каролина Возняцки (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.
 София Арвидссон уступает 1й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Сильнейшая теннисистка Дании рубежа XX и XXI века Ева Дюрберг проводит в Оденсе свой последний личный турнир. 28-летняя уроженка к тому моменту уже более пяти лет не играла соревнования профессионального тура, участвуя лишь в матчах Кубка Федерации.

Ссылки 
 

Дания
Теннис
Ноябрь 2008 года
2008